Jgheaburi ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Jgheaburi (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Jgheaburi (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea